Ednilson Corona (1965. február 4.–) brazil nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása testnevelő tanár.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2010-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Brazil labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1997-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2010-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Finnország rendezte a 2003-as U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB bemutatta a nemzetközi résztvevőknek.

2003-as U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Carlos Simon játékvezető asszisztensként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Copa América
Venezuela a 42., a 2007-es Copa América labdarúgó tornát rendezte, ahol a CONMEBOL JB partbírói szolgálatra vette igénybe.

2007-es Copa América

Copa América mérkőzés

Források 

Brazil labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Élő személyek